Mali Dol (Komen), een plaats in de Sloveense gemeente Komen
 Mali Dol (Pesnica), een plaats in de Sloveense gemeente Pesnica